Панфи́лово — посёлок во Владимирской области России, входит в состав городского округа Город Гусь-Хрустальный.

География 
Расположен в 13,5 км к северо-западу от Гусь-Хрустального, в 46 км от Владимира.

Ближайшие населенные пункты: деревня Лесная в 250 м к северу, поселок Комиссаровка, деревня Ивановка.

Население

Транспорт 
Проходит железная дорога, местные дороги.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Город Гусь-Хрустальный»